Down to Earth может означать:

Музыка 
 Down to Earth — альбом британско-американской группы Rainbow 1979 года.
 Down to Earth — альбом британского вокалиста Оззи Осборна 2001 года.
 Down to Earth — песня британского исполнителя Питера Гэбриела 2008 года.

Компьютерные игры 
 Down to Earth — лабиринтная компьютерная игра, разработанная британской компанией Probe Software для компьютеров  и изданная в 1987 году компанией Firebird Software в Великобритании.